Collard ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine-Athanase Royer-Collard (1768–1825), französischer Mediziner
 Auguste Hippolyte Collard (1812–1893), französischer Fotograf
 Catherine Collard (1947–1993), französische Pianistin
 Cyril Collard (1957–1993), französischer Drehbuchautor, Regisseur und Schauspieler
 Emmanuel Collard (* 1971), französischer Rennfahrer
 Gilbert Collard (* 1948), französischer Politiker
 Ian Collard (* 1947), englischer Fußballspieler
 Jacob Collard (* 1995), australischer Fußballspieler
 Jean-Philippe Collard (* 1948), französischer Pianist
 Josh Collard (* 1994 oder 1995), britischer Sänger und Rapper, siehe Collard (Musiker)
 Mélodie Collard (* 2003), kanadische Tennisspielerin
 Michel Collard (* 1968), belgischer Fußballspieler
 Michelle Collard (* 1975), kanadische Biathletin
 Léo Collard (1902–1981), belgischer Politiker der Belgischen Sozialistischen Partei (BSP)
 Pierre-Paul Royer-Collard (1763–1845), französischer Philosoph und Politiker

Siehe auch:
 Mount Collard, Berg im ostantarktischen Königin-Maud-Land